Leichter bezeichnet:

 Leichter (Lied), ein Lied von Vanessa Mai
 Leichter (Schiffstyp), ein Schiff in oben offener Bauweise ohne Eigenantrieb

Leichter ist der Familienname folgender Personen:

 Franz S. Leichter (* 1930), österreichisch-US-amerikanischer Politiker
 Henry O. Leichter (1924–2010), österreichisch-US-amerikanischer Wirtschaftsanwalt
 Käthe Leichter (1895–1942), österreichische Gewerkschafterin, Autorin und Feministin
 Otto Leichter (1897–1973), österreichischer Sozialist, Journalist und Autor
 Max Leichter (1920–1981), deutscher Ringer